Der Porsche 944 Turbo Cup 1987 war die zweite Saison der Porsche 944 Turbo Cup-Markenmeisterschaft. Der erste Lauf fand am 12. April 1987 in Monza statt, das Saisonfinale am 20. September 1987 fand auf dem Nürburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison zehn Läufe in Deutschland, Italien, Spanien, Belgien, in der Tschechoslowakei und in Österreich ausgetragen.

Gesamtsieger wurde Roland Asch mit 386 Punkten.

Meisterschaft 
In der zweiten Cup-Saison traten weder der Vorjahres-Meister, Joachim Winkelhock, noch der zweitplatzierte der letzten Saison Jörg van Ommen an. Winkelhock fuhr stattdessen in der Deutschen Formel-3-Meisterschaft und van Ommen startete in der  Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM).

In den ersten beiden Rennen lagen Roland Asch und Peter Oberndorfer in den Punkten gleichauf. Ab dem dritten Rennen konnte sich Asch, der in der Vorjahres-Saison noch mit einem Aufkleber Sponsor gesucht am Wagen fuhr und ab 1987 von dem Team Strähle Autosport einen Profivertrag erhielt, in den Punkten absetzen.

Am Ende der Saison wurde Roland Asch, vor Peter Oberndorfer und dem Schweden Bengt Trägårdh Cup-Meister.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden nur an klassifizierte Fahrer vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte.

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen zehn Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1987
944 Turbo Cup
Sportwagen-Rennserie